CNM est un sigle qui peut faire référence à :
 Cercle des nageurs de Marseille, un centre sportif d'excellence (natation et water-polo), en France ;
 Canal des Nouvelles Modifiées, une émission d'humour québécoise diffusée sur les ondes de TQS de 2000 à 2001 mettant en vedette Martin Petit, Patrick Groulx, Mike Ward et Laurent Paquin. Son nom parodie la célèbre chaîne américaine CNN ;
 Centre national de la musique, en France ;
 Contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, un projet français de ligne à grande vitesse mixte (ouverte aux trains de fret) ;
 Conseil national de la montagne, en France.

CNM est un codew qui peut faire référence à :
 , aéroport de Carlsbad au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports